Премия Гёте города Франкфурта () — немецкая, а в последние годы — международная литературная премия. Не путать с  и .

Вручается с 1927 года в день рождения Гёте — 28 августа. До 1949 года премия (её денежный эквивалент составляет сегодня 50 000 евро) вручалась ежегодно, затем её стали присуждать раз в три года.

Лауреаты 

 1927 — Стефан Георге
 1928 — Альберт Швейцер
 1929 — 
 1930 — Зигмунд Фрейд
 1931 — Рикарда Хух
 1932 — Герхардт Гауптман
 1933 — Герман Штер
 1934 — Ханс Пфицнер
 1935 — Герман Штегеман
 1936 — Георг Кольбе
 1937 — 
 1938 — Ханс Каросса
 1939 — Карл Бош
 1940 — Агнес Мигель
 1941 — 
 1942 — Рихард Кун
 1945 — Макс Планк
 1946 — Герман Гессе
 1947 — Карл Теодор Ясперс
 1948 — Фриц фон Унру
 1949 — Томас Манн
 1952 — Карл Цукмайер
 1955 — Аннетта Кольб
 1958 — Карл Фридрих фон Вайцзеккер
 1960 — 
 1961 — Вальтер Гропиус
 1964 — 
 1967 — 
 1970 — Дьёрдь Лукач
 1973 — Арно Шмидт
 1976 — Ингмар Бергман
 1979 — Раймон Арон
 1982 — Эрнст Юнгер
 1985 — Голо Манн
 1988 — Петер Штайн
 1991 — Вислава Шимборская
 1994 — Эрнст Гомбрих
 1997 — 
 1999 — Зигфрид Ленц
 2002 — Марсель Райх-Раницкий
 2005 — Амос Оз
 2008 — Пина Бауш
 2011 — Адонис
 2014 — 
 2017 — Ариана Мнушкина
 2020 — Джевад Карахасан

Ссылки 
  

Г
Литературные премии Германии
Иоганн Вольфганг Гёте
Списки лауреатов премий
Награды по алфавиту